Nova Vas est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Nova Vas, une localité située dans la municipalité de Brtonigla, comitat d'Istrie ;
 Nova Vas, une localité située dans la municipalité de Kršan, comitat d'Istrie ;
 Nova Vas, une localité située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie ;
en Slovénie
 Nova vas, une localité située dans la commune de Bloke ;
 Nova vas, une localité située dans la commune d'Ivančna Gorica ;
 Nova vas, une localité située dans la commune de Miren-Kostanjevica ;
 Nova vas, une localité située dans la commune de Preddvor ;
 Nova vas, une localité située dans la commune de Sežana ;
 Nova vas nad Dragonjo, une localité située dans la commune de Piran ;
 Nova vas ob Sotli, une localité située dans la commune de Brežice ;
 Nova vas pri Konjicah, une localité située dans la commune de Slovenske Konjice ;
 Nova vas pri Jelšanah, une localité située dans la commune d'Ilirska Bistrica ;
 Nova vas pri Lescah, une localité située dans la commune de Radovljica ;
 Nova vas pri Markovcih, une localité située dans la commune de Markovci ;
 Nova vas pri Mokricah, une localité située dans la commune de Brežice ;
 Nova vas pri Šmarju, une localité située dans la commune de Šmarje pri Jelšah.